Boca Chica (Dominicaanse Republiek)
 Boca Chica (Panama)
 Boca Chica (Texas)
 SpaceX South Texas Launch Site - lanceerbasis die vaak als Boca Chica wordt aangeduid naar het nabijgelegen dorpje.